Die Ameisen ist der Titel von:
 Die Ameisen (Ringelnatz), Gedicht (1912) von Joachim Ringelnatz
 Die Ameisen (Hughes), Kunstmärchen (20. Jahrhundert) von Richard Hughes
 Die Ameisen (Werber), Roman (20. Jahrhundert) von Bernard Werber